Orde del Mèrit (Regne Unit), orde britànic i de la Commonwealth atorgat com a recompensa pel servei eminent a les forces armades, l'art, la literatura, les ciències o la promoció de la cultura 
 Orde del Mèrit Constitucional, orde civil espanyola creada pel govern de González concedida tant a persones físiques com a jurídiques
 Orde del Mèrit de la República Federal d'Alemanya, condecoració que es dona a Alemanya a persones que destaquen pels seus èxits en l'àrea política, econòmica, cultural, intel·lectual o en el treball voluntari
 Orde del Mèrit de la República Italiana o Orde al Mèrit de la República Italiana, orde de la República Italiana concedida tant a civils com a militars
 Orde al Mèrit de la Guàrdia Civil, condecoració per recompensar la conducta dels membres d'aquest cos de seguretat espanyol
 Orde del Mèrit Civil, orde que atorga el Ministeri d'Afers exteriors d'Espanya
 Orde Nacional del Mèrit, orde de cavalleria atorgada pel President de la República Francesa
 Orde del Mèrit Militar (Baviera)
 Orde del Mèrit Militar (Espanya)
 Orde del Mèrit Militar (Württemberg)